Langheim bezeichnet:

 Langheim (Gemarkung), Gemarkung im Landkreis Lichtenfels
 die Gemeinde Großlangheim, Landkreis Kitzingen
 die Gemeinde Kleinlangheim, Landkreis Kitzingen
 den Lichtenfelser Stadtteil Klosterlangheim
 den Lichtenfelser Stadtteil Oberlangheim
 Langheim, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Łankiejmy im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Langheim ist der Familienname folgender Personen:
 Engelhard von Langheim (* vor 1140; † 1210), deutscher mittellateinischer Kirchenschriftsteller, Zisterziensermönch und Prior von Kloster Langheim
 Götz von Langheim (1928–2013), deutscher Schauspieler
 Rudiger von Langheim († 1274), deutscher Benediktinerabt

 Langheim (Adelsgeschlecht), ein preußisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Langenheim (Begriffsklärung)
 Die Langheimer